Vinay est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Vinay (Isère), commune française du département de l'Isère en région Rhône-Alpes.
 Vinay (Marne), commune française du département de la Marne en  région Champagne-Ardenne.

Patronyme 
 Famille 
 Pierre Marie Vinay (1821-1882), homme politique français.
 Jean-Baptiste-Maximien Parchappe de Vinay (1800-1866), psychiatre français.

Divers 
 Chocolaterie Vinay à Ivry-sur-Seine, nommée d'après son fondateur.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France